Gloria (mis), voluit Gloria in Excelsis Deo. een van de vaste gebeden in de christelijke liturgie.
 Gloria (plantage), voormalige cacaoplantage in Suriname
 Gloria (zeilschip), een zeilschip uit Colombia
 Gloria (Oriental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Oriental Mindoro
 Gloria-UC, een voetbalclub uit Baarle-Nassau
 FC Gloria Buzău, een Roemeense voetbalclub
 In de gloria, een Vlaams televisieprogramma
 Gloria (voornaam), een meisjesnaam
 Gloria (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovengenoemde meisjesnaam

In muziek
 Gloria (Belgische band), een Belgische band
 Gloria (Nederlandse band), later Unit Gloria geheten
 Gloria (Leon René), een muzieknummer van de Amerikaanse zanger Leon René
 Gloria (Them), een muzieknummer van de Noord-Ierse band Them
 Gloria (Umberto Tozzi), een muzieknummer van de Italiaanse zanger Umberto Tozzi
 Gloria (U2), een muzieknummer van de Ierse band U2
 Gloria (Disillusion), een muziekalbum van de Duitse metalband Disillusion
 Gloria (Okean Elzy), een muziekalbum van de Oekraïense band Okean Elzy
 Gloria (Shadows of Knight), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Shadows of Knight
 Gloria (Gloria Trevi), een muziekalbum van de Mexicaanse zangeres Gloria Trevi
 Gloria (platenlabel), een platenlabel
 Gloria (Mando Diao), een muzieknummer van de Zweedse band Mando Diao
 Gloria (Black Box Revelation), een muzieknummer van de Belgische band Black Box Revelation
 Gloria (album van Sam Smith), een muziekalbum van de Britse singer-songwriter Sam Smith

Films en series
 Gloria (1931), een Duitse film uit 1931
 Gloria (1980), een Amerikaanse film uit 1980
 Gloria (1999), een Amerikaanse film uit 1999
 Gloria (2013), een Chileens-Spaanse film uit 2013
 Gloria (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie

Motorfietsen
 Gloria (Coventry), een Brits historisch motorfietsmerk
 Focesi (ook onder de naam Gloria verkocht), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Gloria (Nottingham), een Brits historisch motorfietsmerk

Zie ook 
 Glória (doorverwijspagina)